Stauder ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Stauder (1878–1937), deutscher Mediziner
 Benjamin Stauder (* 1987), deutscher Profi-Radrennfahrer
 Claus Stauder (* 1938), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Franz Carl Stauder (um 1660/1664–1714), deutscher Maler, Vater von Jacob Carl Stauder
 Hermann Stauder (1877–1937), österreichischer Eisenbahnbeamter und Laien-Schmetterlingskundler
 Hermann Stauder (Fotograf) (1887–1949), Schweizer Fotograf
 Jacob Carl Stauder (1694–1756), schweizerisch-deutscher Barockmaler, Hofmaler des Konstanzer Fürstbischofs, Sohn von Franz Carl Stauder 
 Josef Stauder (1897–1981), deutscher Regisseur und Intendant
 Theodor Stauder (1821–1882), Bierbrauer und Gründer der Privatbrauerei Jacob Stauder in Essen
 Wilfried Stauder (* 1963), österreichischer Steuerberater und Politiker

Stauder, Weiteres:
 Stauder (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 Privatbrauerei Jacob Stauder, Bierbrauerei in Essen